Спаркс () — англійське прізвище давньоскандинавського походження.

Відомі носії:
 Гел Спаркс (; 1969) — американський актор, комік, продюсер.
 Джордін Спаркс (; 1989) — американська поп/R&B-співачка, авторка пісень та акторка.
 Ліза Спаркс (; 1977) — американська порноакторка.
 Ніколас Спаркс (; 1965) — християнський американський письменник.
  (; 1971) — американський актор.

Інше 
 15129 Спаркс (15129 Sparks) — астероїд головного поясу, відкритий 9 березня 2000 року.
 «Рубі Спаркс» () — трагікомедійний фільм Валері Фаріс і Джонатана Дейтона.

Примітки